Эсекьель Эдисон Рескальдани (; 11 июня 1992, Леонес, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Патронато».

Биография 
Рескальдани выступал за молодёжные команды клубов «Институто», «Бельграно» и «Велес Сарсфилд». 25 сентября 2010 года в матче против «Олимпо» он дебютировал в аргентинской Примере за «Велес». 2 октября в поединке против «Сан-Мартин» Эсекьель забил свой первый гол за команду. В составе «Велес Сарсфилд» он дважды стал чемпионом Аргентины.

В начале 2012 года Рескальдани был отдан в аренду в «Кильмес». 24 марта в матче против «Уракана» он дебютировал за новый клуб. 6 мая в поединке против «Спортиво Десампарадос» Эсекьель забил свой первый гол.

Зимой 2014 года Рескальдани перешёл в испанскую «Малагу». Сумма трансфера составила 350 тыс. евро. 1 апреля в матче против «Бетиса» он дебютировал в Ла Лиге. Летом 2015 года Эсекьель на правах аренды перешёл в мексиканскую «Пуэблу». 13 августа в матче против «Толуки» он дебютировал в мексиканской Примере, заменив во втором тайме Матиаса Алустису.

В начале 2016 года Рескальдани вновь на правах аренды вернулся в «Кильмес». Летом того же года он был арендован колумбийским «Атлетико Насьональ». 17 июля в матче против «Депортес Толима» Эсекиэль дебютировал в Кубке Мустанга. В этом же поединке он сделал «дубль», забив свои первые голы за новую команду. В том же году Эсекиэль стал обладателем Кубка Либертадорес в составе «Атлетико Насьональ».

Достижения 
Командные

 «Велес Сарсфилд»
  Чемпионат Аргентины по футболу — Клаусура 2011
  Чемпионат Аргентины по футболу — Инисиаль 2012

 «Атлетико Насьональ»
 Обладатель Кубка Либертадорес — 2016
 Финалист Южноамериканского кубка — 2016

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 
 Argentine Primera statistics at Fútbol XXI
 Career statistics at BDFA

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова